«Пропавшая грамота» — повесть Н. В. Гоголя
 «Пропавшая грамота» — художественный фильм (1972 год) 
 «Пропавшая грамота» — мультфильм (1945 год)